A veia lombar ascendente é uma veia do abdômen.
Na sua junção com a subcostal recebe a veia ázigos do lado direito e a hemi-ázigos do lado esquerdo.

Veias